Strachan ist der Familienname folgender Personen:
 Anthonique Strachan (* 1993), bahamaische Sprinterin
 Anthony Strachan (* 1966), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Charlotte Strachan, Lady (* 1815, † 1851), Ehefrau von Emanuel Zichy-Ferraris
 Gordon Strachan (* 1957), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Hew Strachan (* 1949), britischer Militärhistoriker

 Keyshawn Strachan (* 2003), bahamaischer Leichtathlet
 Malcolm Strachan (* ≈1970), britischer Musiker
 Richard Strachan, 6. Baronet (1760–1828), britischer Marineoffizier zur Zeit der Koalitionskriege
 Richard Strachan (* 1986), britischer Leichtathlet
 Rod Strachan (* 1955), US-amerikanischer Schwimmer
 Tyson Strachan (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Strachan ist ein Ortsname:
 Strachan (Schottland), Dorf in Aberdeenshire, Schottland.

Strachan steht auch für:
 Strachan Challenge, ein ehemaliges Snookerturnier
 Strachan-Syndrom, eine seltene Erkrankung mit Störungen des Sehvermögens und peripherer Nerven